Cherso ist:

 der Name einer Gemeinde in der griechischen Region Zentralmakedonien, siehe Cherso (Makedonien)
 der italienische Name der Adria-Insel Cres

Cherso ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Patrizi da Cherso (1529–1597), kroatisch-italienischer Philosoph